Bonny – miasto w Nigerii
 Zatoka Bonny − zatoka Oceanu Atlantyckiego, część Zatoki Gwinejskiej
 „Bonny” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford